Ein Regierungsgebäude ist allgemein die Bezeichnung für den Sitz einer Regierung oder eines Teils einer Regierung (Ministerium, Bundesamt).

Im Speziellen werden als Regierungsgebäude folgende Bauwerke bezeichnet:

 Regierungsgebäude (Aarau)
 ehem. Regierungsgebäude (Burghausen)
 Preußisches Regierungsgebäude (Koblenz)
 Regierungsgebäude (Liechtenstein)
 Regierungsgebäude (Oppeln)
 Regierungsgebäude (Schaffhausen)
 Regierungsgebäude I (Schwerin)
 Regierungsgebäude (Wien)

Siehe auch:
 Verwaltungsgebäude